Cantonul Riscle este un canton din arondismentul Mirande, departamentul Gers, regiunea Midi-Pyrénées, Franța.

Comune 

|-
| Arblade-le-Bas || align="right" | 109 || align="right" | 32720 || align="right" | 32004
|-
| Aurensan || align="right" | 129 || align="right" | 32400 || align="right" | 32017
|-
| Barcelonne-du-Gers || align="right" | 1 303 || align="right" | 32720 || align="right" | 32027
|-
| Bernède || align="right" | 204 || align="right" | 32400 || align="right" | 32046
|-
| Caumont || align="right" | 103 || align="right" | 32400 || align="right" | 32093
|-
| Corneillan || align="right" | 147 || align="right" | 32400 || align="right" | 32108
|-
| Gée-Rivière || align="right" | 51 || align="right" | 32720 || align="right" | 32145
|-
| Labarthète || align="right" | 137 || align="right" | 32400 || align="right" | 32170
|-
| Lannux || align="right" | 199 || align="right" | 32400 || align="right" | 32192
|-
| Lelin-Lapujolle || align="right" | 207 || align="right" | 32400 || align="right" | 32209
|-
| Maulichères || align="right" | 185 || align="right" | 32400 || align="right" | 32244
|-
| Maumusson-Laguian || align="right" | 165 || align="right" | 32400 || align="right" | 32245
|-
| Projan || align="right" | 142 || align="right" | 32400 || align="right" | 32333
|-
| Riscle || align="right" | 1 675 || align="right" | 32400 || align="right" | 32344
|-
| Saint-Germé || align="right" | 443 || align="right" | 32400 || align="right" | 32378
|-
| Saint-Mont || align="right" | 319 || align="right" | 32400 || align="right" | 32398
|-
| Ségos || align="right" | 234 || align="right" | 32400 || align="right" | 32424
|-
| Tarsac || align="right" | 161 || align="right" | 32400 || align="right" | 32439
|-
| Vergoignan || align="right" | 251 || align="right" | 32720 || align="right" | 32460
|-
| Verlus || align="right" | 97 || align="right" | 32400 || align="right" | 32461
|-
| Viella || align="right" | 560 || align="right" | 32400 || align="right" | 32463
|}
 
 

Cantoane în Gers